Příjmení Iljušin nosí více osob:

Sergej Vladimirovič Iljušin (1895–1978) – sovětský konstruktér letadel
Vladimir Sergejevič Iljušin (1927–2010) – sovětský zkušební pilot, syn Sergeje Vladimiroviče